Nevednichy ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Nevednichy (* 1939), moldawischer Schachspieler
 Vladislav Nevednichy (* 1969), rumänischer Schachspieler